

Pessoas
Antoine Lavoisier
Lavoisier Freire
Lavoisier Maia Sobrinho

Outros
6826 Lavoisier

Lavoisier